Индзаги — итальянская фамилия.
 Филиппо Индзаги (род. 1973) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Симоне Индзаги (род. 1976) — итальянский футболист и футбольный тренер.